Die Communauté de communes Bouzonvillois-Trois Frontières ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 42 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bouzonville.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bouzonvillois und
 Communauté de communes des Trois Frontières.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Manderen und Ritzing in die Commune nouvelle Manderen-Ritzing auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 42.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bouzonvillois Trois Frontieres
Gegründet 2017